Владимир Андреевич Кан (1908 год, село Красное — дата и место смерти не известны) — бригадир колхоза «Гигант» Чиилийского района Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1908 году в селе Красное на Дальнем Востоке. Начал свою трудовую деятельность в колхозе «Свободный труд». После депортации корейцев был определён на спецпоселение в Чиилийский район Кзыл-Ординской области, Казахская ССР. Работал разнорабочим в колхозе «Гигант» Чиилийского района, позднее был назначен бригадиром механизированной бригады.

В 1949 году бригада под руководством Владимира Кана собрала в среднем по 20,5 центнеров риса с каждого гектара на участке площадью 84,5 гектаров. За эти выдающиеся трудовые достижения был удостоен в 1949 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июня 1950 года
 Орден Ленина

Ссылки 
 Кан Владимир Андреевич// Кызылординская областная универсальная научная библиотека имени Абдильды Тажибаева 
 Николай Троян Золотые Звезды Ким Пен Хва // Краевая газета «Утро России», № 4044 (197) от 27.12.2008

Герои Социалистического Труда колхоза «Гигант» Чиилийского района